La Copa de la Reina de waterpolo femenino es una competición de waterpolo por eliminatoria de clubs femeninos que se disputa en España desde la temporada 1996-97.

Historial

Palmarés

Referencias

Competiciones de waterpolo de España